Deuel County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Deuel County, Nebraska
 Deuel County, South Dakota